Putney Bridge (brug), een brug over de Theems die de wijk Putney met Fulham verbindt
Putney Bridge (metrostation), een metrostation bij Putney Bridge